RL Puglia-Basilicata 1  e Tv Digitale sono due dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Puglia-Basilicata 1 appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.Tv Digitale appartiene a Tv Digitale.

Copertura 
RL Puglia-Basilicata 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Basilicata.Tv Digitale è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Potenza.

È inoltre ricevibile un multiplex locale pugliese:Delta Tv  è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Matera.

Frequenze 
RL Puglia-Basilicata 1 trasmette sul canale 42 della banda UHF V in tutta la Basilicata.Tv Digitale trasmette sul canale 29 della banda UHF IV nella provincia di Potenza.Delta Tv trasmette sul canale 32 della banda UHF IV nella provincia di Matera.

Servizi

Canali televisivi (RL Puglia-Basilicata 1)

Canali televisivi (Tv Digitale)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Basilicata